Powierzchnia cylindryczna - powierzchnia utworzona przez linię prostą, zwaną tworzącą, przesuwającą się równolegle do obranego kierunku wzdłuż krzywej zwanej kierującą.

Zobacz też
powierzchnia stożkowa